Romániai települések
 Poieni Bákó megyében, Aknavásár városhoz tartozik
 Poieni Bákó megyében, Rosior községben
 Poieni Bákó megyében, Parincea községben
 Bucsum-Pojén (Poieni) Fehér megyében, Bucsony községben
 Poieni Fehér megyében, Alsóvidra községben
 Poieni Fehér megyében, Maroskarna községben
 Pojénytanya (Poieni) Hunyad megyében, Berény községben
 Pojény (Poieni) Hunyad megyében, Demsus községben
 Poieni Iași megyében
 Kissebes (Poieni) Kolozs megyében
 Poieni Neamţ megyében
 Ruszkatő (Poieni) Temes megyében